Ти́ло Ке́рер (; 21 сентября 1996, Тюбинген, Германия) — немецкий футболист, защитник клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Германии.

Биография 
Отец Тило — немец, а мать родом из Бурунди. Сам Тило родился в немецком Тюбингене 21 сентября 1996 года.

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в родном городе, в системе местного клуба. Позднее, занимался в системе клубов «» и «Штутгарт».

В 2012 году перешёл в систему «Шальке 04». Выступал за юношеские команды клуба и за «Шальке 04 II». За основу дебютировал 6 февраля 2016 года в 20-м туре чемпионата Германии в матче против «Вольфсбурга». В сезоне 2016/2017 сыграл 16 матчей и забил 1 гол в чемпионате. В сезоне 2017/2018 сыграл 28 матчей и забил 3 гола в чемпионате.

Летом 2018 года перешёл в «Пари Сен-Жермен» за 37 миллионов евро. В сезоне 2018/19 сыграл 27 матчей и забил 1 гол в чемпионате.

В сборной 
Играл за сборную Германии (до 19 лет) на Чемпионате Европы 2015. Сыграл 3 матча. В составе сборной Германии до 21 года выиграл чемпионат Европы 2017. Сыграл на турнире 1 матч.

9 сентября 2018 года дебютировал за взрослую сборную Германии в товарищеском матче против команды Перу.

Достижения 
Германия (до 21)
 Чемпион Европы: 2017

«Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (3): 2018/19, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Франции (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка французской лиги: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Франции: 2020

Статистика

Клубная 

Итого: сыграно матчей: 24 / забито голов: 0; победы: 13, ничьи: 9, поражения: 2.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на fussballdaten.de
 Профиль на kicker.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Шальке 04 II»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»